Cattedrale di San Giuliano, a Caltagirone
 Cattedrale di San Giuliano, a Le Mans